Ozodiceromya är ett släkte av tvåvingar. Ozodiceromya ingår i familjen stilettflugor.

Dottertaxa till Ozodiceromya, i alfabetisk ordning 

 Ozodiceromya albertensis
 Ozodiceromya aldrichii
 Ozodiceromya anomala
 Ozodiceromya argentiferea
 Ozodiceromya arizonensis
 Ozodiceromya californica
 Ozodiceromya coloradensis
 Ozodiceromya costalis
 Ozodiceromya davisi
 Ozodiceromya flavipennis
 Ozodiceromya frommeri
 Ozodiceromya frontalis
 Ozodiceromya germana
 Ozodiceromya hoemorrhoidalis
 Ozodiceromya johnsoni
 Ozodiceromya levigata
 Ozodiceromya livdahli
 Ozodiceromya melanoneura
 Ozodiceromya metallica
 Ozodiceromya mexicana
 Ozodiceromya montiradicis
 Ozodiceromya nanella
 Ozodiceromya nigra
 Ozodiceromya nigrimana
 Ozodiceromya notata
 Ozodiceromya obliquefasciata
 Ozodiceromya parargentifera
 Ozodiceromya rugifrons
 Ozodiceromya schroederi
 Ozodiceromya signatipennis
 Ozodiceromya subnotata
 Ozodiceromya univittata
 Ozodiceromya xanthobasis

Källor 

Stilettflugor
Ozodiceromya